Annibale ist die italienische Variante des  phönizischen Vornamens Hannibal.

Bekannte Namensträger:
 Annibale Albani (1682–1751), Kardinal der katholischen Kirche
 Annibale Antonini (1702–1755), italienischer Romanist, Übersetzer, Grammatiker und Lexikograf
 Annibale Betrone (1883–1950), italienischer Schauspieler
 Annibale Bozzuti (1521–1565), Kardinal der Katholischen Kirche
 Annibale Bugnini (1912–1982), italienischer katholischer Ordensgeistlicher (Vinzentiner), Erzbischof und Liturgiewissenschaftler
 Annibale Capalti (1811–1877),  Kardinal der katholischen Kirche
 Annibale Caro (1507–1566), italienischer Dichter
 Annibale Carracci (1560–1609), italienischer Maler und Kupferstecher
 Annibale Comessatti (1886–1945), italienischer Mathematiker
 Annibale Maria Di Francia (1851–1927), italienischer Priester, Ordensgründer und Heiliger
 Annibale Frossi (1911–1999), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Annibale de Gasparis (1819–1892), italienischer Astronom
 Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola della Genga (1760–1829), als Leo XII. von 1823 bis 1829 Papst
 Annibale Francesco Gonzaga (1546–1620), Bischof von Cefalù
 Annibale Ninchi (1887–1967), italienischer Schauspieler
 Annibale Padovano (1527–1575), italienischer Organist und Komponist
 Annibale Santorre dei Rossi di Pomarolo (1783–1825), piemontesischer Offizier und Revolutionär, siehe Santorre di Santarosa
 Annibale Riccò (1844–1919), italienischer Astronom
 Annibale Venier (* 1951), ehemaliger italienischer Ruderer

Opern
 Kantate von Johann Simon Mayr, uraufgeführt 1816 in Bergamo
 Annibale in Torino Oper von Giovanni Paisiello, uraufgeführt in Turin im Teatro Regio 1771
 Annibale in Capua Oper von Antonio Salieri, uraufgeführt 1801 in Triest

Siehe auch:
 D’Annibale